Fiddler’s Green bezeichnet:
 Fiddler’s Green, eine Irish-Folkrock-Band aus Erlangen 
 Fiddlers Green (Paradies), das Paradies der Seefahrer in Irland
 Fiddler's Green (Aberdeenshire), einen Ort in Schottland
 Fiddler's Green (Gloucestershire), einen Ort in der Grafschaft Gloucestershire im Süd-Westen Englands
 Fiddler’s Green (Herefordshire), einen Ort in der Grafschaft Herefordshire im Westen Englands